Бундеслига 1964—1965 — 2-й профессиональный чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 22 августа 1964 года, а завершился 14 мая 1965 года. Чемпионом ФРГ стал бременский «Вердер».

Краткий обзор 
Чемпионский титул Бундеслиги защищал «Кёльн». По итогам прошлого сезона в Регионаллигу вылетели «Пройссен» и «Саарбрюккен» занявшие 15 и 16 места соответственно. Их места заняли «Ганновер 96» и «Боруссия» (Нойнкирхен).

По итогам турнира чемпионом ФРГ стал «Вердер», обогнав «Кёльн» на 3 очка. Также по результатам из лиги должны были вылететь занявшие 15 и 16 места «Карлсруэ» и «Шальке 04», однако, Немецкому футбольному союзу стало известно о нарушениях с переоформлением контрактов игроков, выплатой бонусов и зарплат игрокам «Герты». В феврале 1965 года аудиторская проверка из футбольного союза выявила расхождения в счетах клуба, в результате его были выявлены незаконные выплаты игрокам. Географически «Герта» была отделена от остальной части страны. Берлин, где базировалась команда, находился на оккупированной территории, в результате чего многие игроки не хотели играть за клуб. «Герта» вынуждена была делать незаконные выплаты игрокам сверх установленной нормы зарплат и бонусов. В результате чего у «Герты» была отобрана лицензия и команда вылетела в низший дивизион.

Немецкий футбольный союз из-за политических причин хотел сохранить в Бундеслиге представительство Берлина. Но отдать место клубу «Теннис-Боруссия» союз не мог, так как в финальном турнире он занял 4-е место после «Баварии», «Саарбрюккена» и «Алемании». Вакантное место было предложено занявшему второе место в Регионаллиге Берлина «Шпандау», но клуб отказался. Вместо него в Бундеслигу на следующий сезон отправилась «Тасмания 1900», занявшая третье место в Регионаллиге Берлина.

Это привело к возражениям со стороны представителей «Карлсруэ» и «Шальке 04», которые считали, что более достойны выступать в Бундеслиге, чем «Тасмания 1900». Для избежание конфликта Немецкий футбольный союз решил расширить Бундеслигу на следующий год до 18 команд.

Турнирная таблица 

1 «Герта» была лишена лицензии из-за финансовых нарушений.

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1964/65  

Германия
Германия
1964/1965
Спорт в Германии в 1964 году
Спорт в Германии в 1965 году